Kerr kan som auktorsförkortning betyda:

 Robert Kerr
 John Foxton Ross Kerr
 Lesley Ruth Kerr
 Robert Kerr (auktor), skotsk läkare, översättare och zoolog

Robotskapade auktorsförkortningar